

Patronyme 

 Pierre Cambronne (1770-1842), général d’Empire français ;
 Claude de Cambronne (1905-1993), aviateur français, cofondateur de Bordeaux-Aéronautique ;
 Luckner Cambronne (1930-2006), ministre de l’Intérieur et de la Défense nationale haïtien.

Toponyme 

 Cambronne-lès-Ribécourt, commune française située dans le département de l’Oise ;
 Cambronne-lès-Clermont, commune française située dans le département de l’Oise ;
 cours Cambronne, square de Nantes ;
 rue Cambronne, rue du  de Paris ;
 place Cambronne, place du  de Paris ;
 square Cambronne, square du  de Paris ;
 Cambronne, station de métro dans le  de Paris, sur la ligne 6.

Autre 
 Cambron
 Cambronne (ou la Centrale)  est le service de contre-espionnage marseillais , de Paul Paillole, de 1940 à 1942.
 Le Cambronne, navire, type Général Émile Mellinet, coulé le .
 Les Kambrones, groupe punk des années 1980.